

Persone
Schult è un cognome tedesco derivante dal termine Schultheis (o Schultheiss o Schultheiß, in italiano Scoltetto), e può riferirsi a:
 Almuth Schult (1991) – calciatrice tedesca
 Emil Schult (1946) – musicista, pittore e paroliere tedesco
 Ha Schult (1939) – artista concettuale tedesco
 Jürgen Schult (1960) – ex discobolo e allenatore di atletica leggera tedesco

Personaggi immaginari
 Schult Macmahone, personaggio dell'universo di Hunter × Hunter

Altro
 32260 Schult – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
 Schulte
 Schulten
 Schulter
 Schultes
 Schulz
 Schultz
 Schulze
 Schultze